Piedra Buena kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Piedra Buena (ö i Antarktis),

Argentina 

 Comandante Luis Piedra Buena, ort, Santa Cruz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar